Margarida de Áustria, Duquesa de Saboia  (1480—1530) —  filha do imperador Maximiliano do Máxico e de sua esposa Maria, Duquesa da Borgonha. Foi regente dos Países Baixos.

 Margarida de Parma  (1522—1586) —  filha ilegítima do imperador e rei Carlos I de Espanha e de sua amante Joana Maria de Gheynst, esposa do duque de Florença Alexandre de Médici e depois do duque de Parma Ottavio Farnese

 Margarida da Áustria, Rainha da Espanha  (1584—1611) —   filha do arquiduque Carlos II de Áustria e de Maria Ana da Baviera (1551—1608), esposa do rei Filipe III da Espanha. Neta do imperador Fernando I, rainha da Espanha, Portugal, Nápoles e Sicília

Desambiguações de história

Desambiguações de antropônimos
Casa de Habsburgo